Ninja Tune — независимый британский лейбл, расположенный в Лондоне, основанный в 1990 году диджеями Джонатаном Муром (Jonathan Moore) и Мэттом Блэком (Matt Black), больше известными как дуэт Coldcut. Музыку, выпущенную на лейбле Ninja Tune, часто зовут Ninjazz, преимущественно это относится к композициям околоджазового звучания.

Известные исполнители, выпускающиеся на лейбле 

 9 Lazy 9 (англ.)
 Airborn Audio
 Ammoncontact
 Amon Tobin
 Animals On Wheels
 Antibalas Afrobeat Orchestra
 Blockhead
 Bonobo
 Chris Bowden
 Floating Points Ensemble
 The Cinematic Orchestra
 The London Funk Allstars
 The Qemists
 Cabbageboy
 Chocolate Weasel
 Clifford Gilberto
 Coldcut
 Daedelus
 Dels
 Drome
 Diplo
 DJ Kentaro
 DJ Vadim
 DJ Shadow
 DJ Food
 DSP
 Dynamic Syncopation
 Dwight Trible
 Emika
 Fink (англ.)
 Flanger
 Fog
 Funki Porcini
 The Herbaliser
 Hexstatic
 Hex
 Homelife
 The Irresistible Force
 Jaga Jazzist
 Kid Koala
 Loka
 Mixmaster Morris
 Mr. Scruff
 One Self
 Pest
 Poirier
 Rainstick Orchestra
 Roots Manuva
 Sixtoo
 Skalpel
 Spor
 Submotion Orchestra
 Super Numeri
 Treva Whateva
 Up, Bustle and Out
 Wagon Christ
 Yppah
 Zero dB
 Toddla T

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лейбла Ninja Tune
 История Ninja Tune

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи Великобритании
Coldcut
Лейблы звукозаписи, основанные в 1990 году
Лейблы экспериментальной музыки